La vipère, en hiéroglyphes égyptien, est classifié dans la section I « Reptiles, amphibiens, etc. » de la liste de Gardiner ; il y est noté I9.

Il représente une vipère à cornes (Cerastes cerastes) de profil et est translitéré f.C'est un idéogramme du terme démotique fy « vipère » d'où découle sa fonction en tant que phonogramme unilitère f. {{Hiero2|C'est soit un déterminatif de symbolique inconnue soit un phonogramme bilitère jt dans le terme jt|i t:f A40|« père ».}}C'est aussi le pronom suffixe f'' « il, lui, son, sa, ses ».

Exemples de mots

Notes et références

Bibliographie 

 
 
 
 

Index égyptologique
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Hiéroglyphe égyptien